L'NBA Development League All-Star Game 2016 svoltosi a Toronto nell'ambito dell'NBA All-Star Weekend 2016, ha visto la vittoria finale degli East All Stars sui West All Stars per 128 a 124.

Jimmer Fredette, dei Westchester Knicks, è stato nominato MVP della partita.

Sabato

Three-Point Shootout

 Jimmer Fredette, Westchester Knicks
 Reggie Hearn, Reno Bighorns
 Andre Ingram, Los Angeles D-Fenders

 Omari Johnson, Maine Red Claws
 Nick Minnerath, Canton Charge
 Scott Suggs, Raptors 905

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

 Keifer Sykes, Austin Spurs
 J.P. Tokoto, Oklahoma City Blue

 D.J. Stephens, Canton Charge
 John Jordan, Raptors 905

in grassetto è indicato il vincitore

All-Star Game - Squadre

East All Stars

West All Stars

Voci correlate
 NBA Development League 2015-2016
 NBA All-Star Weekend 2016

Collegamenti esterni

Competizioni sportive a Toronto
All-Star Game 2016
Pallacanestro nel 2016